Черёмновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Черёмное.

Население 

 Демография
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 4592 человека, в том числе 2121 мужчина и 2471 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Солоновка,
 село Черёмное.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края